Robert Svensson kan betyda

Robert Svensson, född 1976, svensk beachvolleybollspelare.
Robert Svensson (bordtennisspelare), född 1983, svensk bordtennisspelare.
Robert Svensson (konstnär), 1963-2016, konstnär, konstvetare och målare verksam i Uppsala och Åsele.
Robert Svensson (näringslivsperson), ägare av Robsmans konfektionsfabrik och Timmele Kappfabrik